Gilena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gilena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Gilena (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar